Hornschuch ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Laurentius Hornschuch (1610–1676), Kapitänleutnant und Stadthauptmann von Ohrdruf
 Christian Friedrich Hornschuch (1793–1850), deutscher Botaniker, Bryologe und Naturphilosoph
 Christoph Heinrich von Hornschuch (1782–?), Lehrer am russischen Zarenhof
 Fritz Hornschuch (1874–1955), deutscher Industrieller, Ehrenbürger mehrerer Gemeinden, Bundesverdienstkreuzträger
 Heinrich Hornschuch (1838–1912), deutscher Industrieller, Ehrenbürger von Weißenstadt und Forchheim
 Hermann Gottlieb Hornschuch (1746–1795), Mediziner und Geologe
 Hieronymus Hornschuch (1573–1616), schrieb als einer der ersten eine Art Katechismus für Korrektoren und Autoren
 Johann Caspar Hornschuch (1737–1794), Hofkaplan zu Castell, Pionier der Bienenzucht und des Spargelbaus
 Johannes Hornschuch (1599–1663), deutscher Philologe und Pädagoge
 Konrad Hornschuch (1864–1943), deutscher Industrieller, Ehrensenator der TH Stuttgart und Ehrenbürger von Unterurbach
 Rolf Hornschuch (* 1947), deutscher Volleyballtrainer
 Sarah Hornschuch (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Willy Hornschuch (1889–1962), deutscher Industrieller, Ehrensenator der Uni Tübingen

Hornschuch ist der Name von folgendem Unternehmen:

 Konrad Hornschuch AG, Hersteller von Folien, Hightech-Synthetics und Kunstleder mit Sitz in Weißbach bei Künzelsau (Baden-Württemberg)

Siehe auch:

 Hornschuh